Ниже приведён список стран (государств и территорий) Европы, отсортированный по численности населения по данным статистических служб той или иной страны или Евростата (по Ватикану дана оценка ООН).

Список 

Примечания к таблице
 Непризнанные и частично признанные государства и зависимые территории не учитываются в столбце № 1.

Меньшая часть населения находится на территории Европы следующих стран Азии:
  — 83 614 362 (1 января 2020) —  с азиатской частью
  — 18 877 128 (31 декабря 2020) —  с азиатской частью

В случае проведения границы Европа-Азия по Кумо-Манычской впадине целиком располагаются в Азии; в случае проведения границы Европы и Азии по Большому Кавказу имеют основную часть населения на территории в Азии и небольшую часть — в Европе следующие страны:

 10 067 100 (1 июня 2020) —  с азиатской частью
  3 728 600 (1 января 2021) —  с азиатской частью

Географически полностью расположена в Азии, но является членом Совета Европы и через тесные геополитические и историко-культурные связи, иногда относится к Европе следующая страна:
  2 964 100 (31 декабря 2020)

Географически полностью расположена в Азии, но является членом Евросоюза и через греков-киприотов имеет тесные геополитические и историко-культурные связи с Грецией и другими странами Европы:
   892 005 (1 января 2020).

См. также 
 Список стран по населению
 Страны Европы по площади
 Страны Европы по ожидаемой продолжительности жизни
 Страны Африки по населению
 Страны Океании по населению

Примечания 

Страны Европы
Европы
Списки:Европа